CBE steht als Abkürzung für:

 Commander of the Order of the British Empire, dritte Stufe des britischen Order of the British Empire
 Central Bank of Egypt, Zentralbank Ägyptens
 Cocoa butter equivalent, der übliche englische Fachausdruck für Kakaobutteräquivalente
 College of Business Education, Bildungseinrichtung in Daressalam
 Commercial Bank of Ethiopia, äthiopische Handelsbank
 Computer Based Education, Form des E-Learnings
 Cru Bourgeois Exceptionel, Qualitätsstufe von französischem Wein
 MexicanaClick, ehemalige mexikanische Fluggesellschaft, ICAO-Code

Abkürzung